Бугамбилијас, Виверо има више значења:

 Бугамбилијас, Виверо (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Бугамбилијас, Виверо (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику